Кой:
 Кой — в греческой мифологии Титан, сын Урана и Геи.
 Кой — деревня в Партизанском районе Красноярского края.
 Кой — село в Сонковском районе Тверской области.
 Кой — пятый студийный альбом болгарской певицы Галены.

Персоналии 
 Кой, Александр (1935—2016) — польский учёный, биохимик и молекулярный биолог, многолетний ректор Ягеллонского университета.
 Кой, Стив (1962—2018) — барабанщик менеджер, продюсер и композитор группы Dead or Alive.
 Кой, Тон (1887—1964) — нидерландский футболист.